Буэнос-Айрес 1939 — международный шахматный турнир, организованный шахматным клубом "Círculo de Ajedrez" вскоре после окончания 8-й шахматной олимпиады.

Соревнование проходило со 2 по 19 октября 1939 г. в помещении шахматного клуба "Círculo de Ajedrez" по адресу Bartolomé Mitre 670. Все туры начинались в 20:30 по местному времени.

В турнире приняли участие 12 шахматистов, из которых 5 были гражданами Аргентины, а остальные были европейцами, оставшимися в Аргентине в связи с началом Второй мировой войны.

Победу в соревновании разделили П. П. Керес и М. Найдорф.

Турнирная таблица

Турнирные сборники 
 Torneo Internacional del Circulo de Ajedrez Octubre 1939 by Miguel Czerniak (Buenos Aires 1946, 87 pp.).
 Rosario 1939 and Circulo de Ajedrez Buenos Aires 1939 ed. by Juan Sebastian Morgado and Tony Gillam (Chess Player, Nottingham 2008. 76 pp.).

Ссылки 
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Буэнос-Айрес (шахматный турнир)
1939 год в шахматах
Октябрь 1939 года
Спорт в Аргентине в 1939 году